Buslijn 61 (Amsterdam)
Buslijn 61 (Delft)
Buslijn 61 (Groningen-Uithuizen)